Shuffle (von englisch shuffle ‚mischen‘) steht für:
 einen musikalischen Rhythmus; siehe Shuffle
 das Computerspiel bzw. Anime Shuffle!
 einen Independentfilm von 2011; siehe Shuffle (Film) 
 den auch als The Shuffle bekannten Tanzstil Melbourne Shuffle
 die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge bei Mediaplayern